Bauche steht für:

 ein historisches Torfmaß, siehe Bauche

Bauche ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhard Bauche (* 1966), deutscher Pianist, Dirigent, Entertainer, Musiker und Dozent 
 Eva Bauche-Eppers (* 1954), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Henri Bauche (1880–1947), französischer Schriftsteller
 Ulrich Bauche (1928–2020), deutscher Kulturhistoriker und Hochschullehrer
 Vanessa Bauche (* 1973), mexikanische Schauspielerin
 Wilhelm Bauche (1899–1959), deutscher Grafiker und Kulturpolitiker